Vorstschade (bouwkunde), gaat over scheuren en ander beschadigingen aan constructies door bevriezing van het vocht in bouwmaterialen.
Vorstschade (biologie), gaat over schade aan planten en vruchten ten gevolge van vorst.